Алекса́ндр Улья́нов:
 Ульянов, Александр Андреевич (1936—2012) — советский и российский театральный актёр, народный артист России.
 Ульянов, Александр Ильич (1866—1887) — революционер-народоволец, старший брат В. И. Ленина.
 Ульянов, Александр Михайлович (епископ Андриан; род. 1951) — православный священнослужитель.
 Ульянов, Александр Никитич (1887—1966) — русский оперный певец и вокальный педагог.
 Ульянов, Александр Станиславович (псевдоним Олесь Ульяненко; 1962—2010) — украинский писатель.